Distretto di Cėėl – distretto della provincia del Gov'-Altaj, in Mongolia
 Distretto di Cėėl – distretto della provincia del Tôv, in Mongolia